Конмебол (КОНМЕБОЛ или CONMEBOL; ) јесте јужноамеричка фудбалска конфедерација и једна је од шест фудбалских конфедерација на Основале су је федерације Уругваја, Бразила, Аргентине и Чилеа 9. јула 1916. у Буенос Ајресу, у Аргентини. После су се прикључиле остале чланице: Парагвај (1921), Перу (1925), Боливија (1926), Еквадор (1927), Колумбија (1936) и Венецуела (1952).

Такмичења 
У надлежности конфедерације је организација такмичења националних селекција и клубова свих узраста, као и такмичење у малом фудбалу. Најпознатија такмичења су:
 за репрезентације:
 Копа Америка,
 Копа Америка за жене,
 Суперкласико Америке
 Првенство Јужне Америке у фудбалу до 20 година
 Првенство Јужне Америке у фудбалу до 17 година
 Првенство Јужне Америке у фудбалу до 15 година
 Првенство Јужне Америке у фудбалу за жене до 20 година
 Првенство Јужне Америке у фудбалу за жене до 17 година
 Куп Јужне Америке у футсалу
 За клубове:
 Копа либертадорес 
 Копа судамерикана од 2002.
 Рекопа судамерикана од 1989.
 Копа либертадорес за жене 
 Угашена
 Куп Мерконорте и Куп Меркосур (1988-2001)
 Конмеболов куп (1982-1999)
 Копа интерамерикана (1968-1998)

Председници 

 1916-1936  Хектор Ривадавиа Гомез
 1936-1939  Луис О. Салеси
 1939-1955  Луис А. Веленсуела 
 1955-1957  Карлос Дитборн Пинто 
 1957-1959  Жозе Рамос де Фрајтас 
 1959-1961  Фермин Сорхуета 
 1961-1966  Раул Х. Коломбо 
 1966-1986  Теофило Салинас Фулер 
 1986-2013  Николас Леос
 2013–2014  Еухенио Фигередо -
 2014–2015  Хуан Анхел Напоут
 2015–2016  Вилмар Валдез (привремени – 2 месеца)
 2016–тренутно  Алехандро Домингез

Чланице 

Фудбалски савези Гвајане и Суринама и Фудбалска лига Француске Гвајане иако територијално смештене у Јужној Америци, чланови су КОНКАКАФ-а Северно-средње-америчке и карипске фудбалске конфедерације.

Репрезентације на Светским првенствима

Спољашње везе 

  Званични веб-сајт

ФИФА конфедерације

Спортске организације формиране 1916. године